Конаше́вич — прізвище.

 Антон Конашевич-Бут — гетьман Війська Запорозького (1630).
 Лука Конашевич ( 1758) — православний церковний діяч та місіонер доби Гетьманщини.
 Петро Конашевич-Сагайдачний (бл. 1582—1622) — український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі.